Superliga kan referere til forskellige sportsligaer internationalt:

 Superligaen – den øverste danske professionelle fodboldrække for herrer.
 1. Süper Lig (sponsornavn: Turkcell Süper Lig) – den øverste tyrkiske professionelle fodboldrække for herrer.
 Grækenlands superliga (Alpha Ethniki) – den øverste professionelle græske fodboldrække. 
 Kosovos Superliga - den øverste professionelle fodboldrække for herrer i Kosovo.
 SuperLiga Galp Energia – det tidligere sponsornavn for den øverste portugiske professionelle fodboldrække for herrer. Fra og med 2006/07-sæsonen er sponsornavnet bwin LIGA.
 Serbiens Superliga (sponsornavn: Meridian Superliga) – den øverste serbiske professionelle fodboldrække for herrer.
 Superliga Femenina – den øverste spanske fodboldrække for kvinder.
 North American SuperLiga – en nordamerikansk fodboldturnering for Primera División de México og Major League Soccer hold.
 Ruslands Superliga – den øverste russiske professionelle ishockeyrække for herrer.
Superliga (sang) er en sang af det danske rockband Nephew.

Se også 
 Super League

Varemærke 

SUPERLIGA er registreret som varemærke i Danmark. Varemærket indehaves af selskabet Superligaen A/S

Kilder